Tal může znamenat:

Jména významných osobností: 
 Alex Tal, izraelský generál, bývalý velitel Izraelského vojenského námořnictva
 Jisra'el Tal, izraelský generál, jeden z nejlepších taktiků tankového boje v historii
 Michail Tal, lotyšský šachista a mistr světa v šachu

Vizte též:
 Jethro Tull, anglický agronom, vynálezce secího stroje

Ostatní 

 Transalpine Pipeline, ropovod vedoucí přes Alpy